Il campionato mondiale di pallavolo femminile 2002 si è svolto dal 30 agosto al 15 settembre a Berlino, Brema, Dresda, Lipsia, Münster, Riesa, Schwerin e Stoccarda, in Germania: al torneo hanno partecipato ventiquattro squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Italia.

Impianti

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A - Münster

Risultati

Classifica

Girone B - Schwerin

Risultati

Classifica

Girone C - Riesa e Dresda

Risultati

Classifica

Girone D - Lipsia

Risultati

Classifica

Seconda fase

Girone E - Brema e Münster

Risultati

Classifica

Girone F - Stoccarda

Risultati

Classifica

Girone G - Riesa

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Podio

Campione 
Italia(Primo titolo)

Secondo posto 
Stati Uniti

Terzo posto 
Russia

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni